Podřád (latinsky subordo) je zpřesňující taxonomická kategorie hierarchické klasifikace organismů tvořená příbuznými čeleděmi. 
Podřád je nižší kategorie než řád a vyšší kategorie než čeleď. 

Někdy jsou řazeny mezi řádem a čeledi další upřesňující kategorie a to:
 řád – (lat. ordo, angl. order)
 podřád – (lat. subordo, angl. suborder)
 infrařád – (lat. infraordo, angl. infraorder)
 kohorta – (lat. cohors, angl. cohort)
 nadčeleď – (lat. superfamilia, angl. superfamily)
 čeleď – (lat. familia, angl. family)

Související články 
 Binominální nomenklatura
 taxon
 Vědecká nomenklatura
 terminologie
 Carl Linné

Biologická systematika